O Clube Atlético Guarani Sumareense é um clube brasileiro de futebol da cidade de Sumaré, interior do estado de São Paulo. Tradicional equipe amadora dessa cidade, se profissionalizou para disputar o Campeonato Paulista de Futebol, participando apenas de duas edições do estadual - Campeonato Paulista da Série B -, durante os anos de 2004 e 2005
O clube tem mais de 19 Títulos entre Amador da Cidade e Regionais.
No ano de 2017 retornou ao campeonato amador da cidade de Sumaré, se sagrando Campeão Invicto da competição.

Clubes de futebol da Região Metropolitana de Campinas
Clubes de futebol fundados em 1966
Fundações no Brasil em 1966
Clubes de futebol extintos da Região Metropolitana de Campinas